Гулры́пш — топоним Абхазии:
 Гулрыпш — посёлок городского типа, центр одноимённого района/муниципалитета.
 Гулрыпш — платформа Абхазской железной дороги.
 Верхний Гульрипш — село в Гулрыпшском районе Абхазии.

См. также 
 Гулрыпшский район
 Гульрипшский муниципалитет